Big Horseshoe Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Horseshoe Lake (Arkansas County, Arkansas)
 Big Horseshoe Lake (Jackson County, Arkansas)
 Big Horseshoe Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Big Horseshoe Lake (Nova Scotia) in Halifax